Jméno Theodor nosili dva papežové římskokatolické církve a jeden vzdoropapež.

papežové
 Theodor I. – pontifik v letech 642–649
 Theodor II. – pontifik v roce 897

vzdoropapež
 Theodor I. (vzdoropapež) v roce 687

další osoby jménem
 Theodor

Papežové podle jména